ONT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Ontario, Ontario (California), Stati Uniti
 ont – codice ISO 639-3 della lingua ontenu